Magnificent! – album di Barry Harris del 1970
 The Magnificent – brano dei One World Orchestra (The KLF) tratto dall'antologia Help del 1995
 The Magnificent – album di Beenie Man del 2002
 The Magnificent – album di DJ Jazzy Jeff del 2002
 Magnificent – singolo di Rick Ross del 2009
 Magnificent – singolo degli U2 del 2009
 The Magnificent – antologia di Keith Sweat del 2009